Селларс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селларс, Питер (род. 1957) — американский театральный и оперный режиссёр.
 Селлерс, Рой Вуд (1880—1973) — американский философ.
 Селларс, Уилфрид (1912—1989) — американский философ-аналитик.